Ricardo Sánchez puede referirse a los siguientes hombres:

 Ricardo Sánchez (1860-1937), poeta, escritor y periodista uruguayo.
 Ricardo S. Sánchez (n.1953), militar estadounidense.
 Ricardo Sánchez Moreno (n.1982), futbolista mexicano.
 Ricardo Ignacio Sánchez Mujica (n.1983), exdirigente estudiantil y político venezolano.